Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823), peintre français ;
 Charles Prud'hon (1848-1930), acteur français.